Сиори Куцуна () — австралийско-японская актриса и идол. Наиболее известными ролями актрисы являются: Рэн Мори в Shinichi Kudo’s Written Challenge и Махо Минами в BECK.

Ранняя жизнь 
Родилась 22 декабря 1992 года в , в Сиднее, Австралия. В возрасте 14 лет перебралась в Японию, чтобы начать карьеру идола и актрисы.

Карьера 
В 2006 году Куцуна выиграла приз в конкурсе красоты All-Japan National Young Beauty Contest 2006.

В 2009 году получила свою первую главную роль в кино. Исполнила роль Цугуми Нитобэ в 7 Mannin Tantei Nitobe (70 000 People Detective Nitobe), студентки колледжа, имеющей 70000 друзей в Интернете и решающую свои задачи, используя их объединённый интеллект.

В 2011 году была приглашена играть роль Ран Мори в игровом кино Detective Conan, экранизации популярной манги, написанной Госё Аоямой. Она заменила , которая ранее играла эту роль в 2006 и 2007 годах.

В 2012 году была названа «Лучшей новой актрисой 2011» киножурналом Kinema Junpo.

Личная жизнь 
В 2011 году вместе с актрисами  и  окончила среднюю школу в Накано, в Токио, Япония.

В 2013 году она бросила колледж ради своей карьеры перед началом третьего курса. Её агент прокомментировал это словами: «Ей было очень сложно совмещать работу и учебу в школе. Одновременное посещение классных занятий и работа в драматургии было для неё тяжелым временем. Она приняла это и бросила колледж. Сейчас она сфокусируется на её карьере актрисы».

Бегло разговаривает как на английском, так и на японском. В настоящий момент она тесно связана с Oscar Promotion.

Фильмография

Драматические сериалы

Фильмы

Рекламные ролики 

2008
 NTT東日本 DENPO115
 POCKY 2008—2010 (第50 — 51代 Pocky Princess)
 Aera Home クラージュ
 TAKARATOMY Hi-kara

2010
 MOS Burger
 KYOTO KIMONO YUZEN

2011
 SUNTORY Oolong Tea Premium Clear
 dip はたらくスマイルプロジェクト (星野夏子 役)

2012
 Aera Home「環境設計の家」
 DAIHATSU Campaign (ダイハツ キャンペーン)
 カリエ Noz BEASHOW
 EPSON (セイコーエプソン カラリオ)

2013
 Pokka「ヒラメキ宣言」
 Pokka キレートレモン
 LION デンタークリアMAXライオン

2014
 ゲオホールディングス 2nd STREET / JUMBLE STORE
 MOSDO!
 Pokka 企業
 Hay Day (Supercell ヘイ・デイ)

Промо-видео 
 11 декабря 2008 ORANGE RANGE Oshare Banchou feat. Soy Sauce 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / 中華料理 篇」
 17 июня 2009 ASIA ENGINEER「僕にできる事のすべて」

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фотомодели Австралии
Фотомодели Японии
Идолы (японские артисты)